Dardo – oggetto simile a una freccia o una freccetta
 Dardo (IFV) – veicolo dell'esercito italiano 
 Dardo – cacciatorpediniere della Regia Marina italiana del 1901
 Dardo – cacciatorpediniere della Regia Marina italiana del 1932
Breda Dardo – sistema CIWS dell'Otobreda
Dardo – astronave dei Wraith nell'universo fantascientifico di Stargate Atlantis 
Dardo – in arboricoltura, un ramo delle pomacee e delle drupacee, nato da gemma a legno, che dopo uno o due anni darà i frutti.
Dardo – in malacologia, una struttura anatomica calcarea o chitinosa utilizzata da alcuni molluschi gasteropodi durante l'accoppiamento
Dardo – figura araldica dell'arma da getto, con la punta a forma di foglia d'olivo
 Editoriale Dardo – editore italiano specializzato in fumetti

Nella forma Dardi:
Dardi – popolo indoeuropeo della valle del Ladakh e della regione di Gilgit-Baltistan
Dardi – film di Niranjan Pal